Rzut dyskiem kobiet – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Letzigrund Stadion w Zurychu.

Tytuł mistrzowski z 2012 roku obroniła Sandra Perković. W zawodach nie wystąpiły reprezentantki Polski.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekord Europy, rekord Mistrzostw Europy, a także najlepszy rezultat na świecie i w Europie w sezonie 2014 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Listy europejskie 
Tabela przedstawia 10 najlepszych wyników uzyskanych w sezonie 2014 przez europejskich lekkoatletów przed rozpoczęciem mistrzostw.

Rezultaty

Eliminacje 
 Minimum kwalifikacyjne: 57,50 (Q) lub 12 najlepszych rezultatów (q).

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rzut dyskiem kobiet